Naturschutzgebiet Dhünnaue ist der Name folgender Naturschutzgebiete:

 Naturschutzgebiet Dhünnaue (Südkreis) in Bergisch Gladbach
 Naturschutzgebiet Dhünnaue (Mittlere Dhünn) in Odenthal